Olifantvis kan verwijzen naar 
 Een zoetwatervis uit de familie Mormyridae.
 Een zoutwatervis Callorhinchus callorynchus uit de familie Callorhinchidae